Хавьер Сабате (; род. 15 августа 1976 года, Барселона) — испанский гандбольный тренер.

Биография 
Начинал тренерскую карьеру в Испании, потом работал тренером в клубе «Веспрем», затем стал главным тренером. Возглавлял сборную Венгрии, а с 2018 года тренирует «Вислу». В 2022 году возглавил сборную Чехии.

Ссылки 

Гандболисты Испании
Игроки ГК «Барселона»
Гандбольные тренеры Испании
Тренеры ГК «Веспрем»
Тренеры сборной Венгрии по гандболу
Тренеры сборной Чехии по гандболу